Мессиньи́-э-Ванту́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Фонтен-ле-Дижон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21408.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1574 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 993 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 701 были экономически активными, 292 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 701 активных жителей работали 665 человек (335 мужчин и 330 женщин), безработных было 36 (17 мужчин и 19 женщин). Среди 292 неактивных 103 человека были учениками или студентами, 105 — пенсионерами, 84 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мессиньи-э-Ванту 

Коммуны департамента Кот-д’Ор